Володичев — фамилия; имеет женскую форму Володичева.
 Володичев, Иван Николаевич (1914—1983) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Володичева, Наталья Андреевна (род. 1939) — руководитель научной станции географического факультета МГУ, доцент кафедры криолитологии и гляциологии МГУ, географ.